La Copa del Rey de waterpolo es una competición de waterpolo entre clubes españoles que se disputa cada año desde 1986. Es la segunda competición más importante entre clubes, tras la Liga española de waterpolo masculino. La Copa del Rey ha sido conquistada en todas sus ediciones por clubes catalanes. El Atlètic Barceloneta es el vigente campeón de la competición.

Historial

Palmarés

Referencias 

Copa del Rey de waterpolo